«Кое-что задаром» () — юмористический рассказ известного фантаста Роберта Шекли. Впервые был опубликован в журнале «Galaxy Science Fiction» в 1954 году и в сборнике «Гражданин в космосе» («Citizen in Space», 1955).

Сюжет 
Проснувшись, Джо Коллинз неожиданно находит в своей комнате куб с надписью «Утилизатор класса А». После недолгих экспериментов он приходит к выводу, что это то, о чём он всегда мечтал — исполнитель желаний. И вот Коллинз принимается удовлетворять свои всё возрастающие потребности: он заказывает дворцы и нефтяные скважины, деньги и автомобили, стада племенного скота и балетные труппы. Однажды он неосторожно ко всем материальным благам просит ещё и бессмертие и узнаёт, что «утилизатор» является всего лишь кредитной машиной, перемещающей услуги во времени и пространстве. Но кое-что он получает даром: бессмертие — чтобы несколько миллионов лет отрабатывать долг в мраморных каменоломнях.

Экранизации 
 По рассказу в 1996 году был снят короткометражный фильм «Утилизатор» (The Utilizer). Это единственная режиссёрская работа специалиста по спецэффектам . Картина получила награду Чикагского международного кинофестиваля за спецэффекты, но широкой публике никогда не демонстрировалась.
 В России с 2015 года снимали свою одноимённую экранизацию.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия для детей. Всемирная литература. Т. 2 / глав. ред. В. Володин — М: Аванта+, 2001. — С. 568.

Ссылки 

 информация в Лаборатории Фантастики

Фантастические рассказы на английском языке
Рассказы 1954 года
Рассказы Роберта Шекли
Юмористические рассказы